

Patronyme 

 Šarūnas Bartas (1964-), réalisateur lituanien.

Toponyme 

 Château du Bartas, château de France situé à Saint-Georges dans le Gers.

Voir aussi 
 
Patronyme lituanien